|-
| 188401 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188402 - ||  || 15 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 188403 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188404 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188405 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188406 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188407 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188408 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188409 - ||  || 15 martie 2004 ||  || 
|-
| 188410 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188411 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188412 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188413 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188414 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188415 - || 2004 FF || 16 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 188416 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188417 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188418 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188419 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188420 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188421 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188422 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188423 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188424 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188425 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188426 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188427 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188428 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188429 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188430 - ||  || 21 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188431 - ||  || 21 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188432 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188433 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188434 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188435 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188436 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188437 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188438 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188439 - ||  || 27 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188440 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188441 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188442 - ||  || 11 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188443 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188444 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188445 - ||  || 16 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188446 - ||  || 17 aprilie 2004 || Nogales || 
|-
| 188447 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188448 - ||  || 20 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188449 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188450 - ||  || 22 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188451 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188452 - ||  || 26 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 188453 - ||  || 28 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188454 - ||  || 12 mai 2004 || Nogales || , 
|-
| 188455 - ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188456 - ||  || 12 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188457 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188458 - ||  || 11 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188459 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188460 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188461 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188462 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188463 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188464 - ||  || 15 mai 2004 ||  || 
|-
| 188465 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188466 - ||  || 19 mai 2004 ||  || 
|-
| 188467 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188468 - ||  || 12 iunie 2004 ||  || 
|-
| 188469 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188470 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188471 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188472 - ||  || 14 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188473 - ||  || 12 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188474 - ||  || 9 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188475 - ||  || 9 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188476 - ||  || 9 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188477 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188478 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188479 - ||  || 15 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188480 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188481 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188482 - ||  || 19 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188483 - ||  || 5 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188484 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188485 - ||  || 6 august 2004 ||  || 
|-
| 188486 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188487 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188488 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188489 - ||  || 8 august 2004 ||  || 
|-
| 188490 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188491 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188492 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188493 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188494 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188495 - ||  || 10 august 2004 ||  || 
|-
| 188496 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188497 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188498 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188499 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188500 - ||  || 14 august 2004 || Reedy Creek || 
|-